Die Liste der Naturdenkmale im Burgenlandkreis nennt die im Gebiet des Burgenlandkreises in Sachsen-Anhalt ausgewiesenen Naturdenkmale.

Die Naturdenkmallisten der 2007 fusionierten Landkreise Burgenlandkreis und Weißenfels werden separat geführt.
In den Veröffentlichungen wird zwischen Naturdenkmalen, Flächennaturdenkmalen und flächenhaften Naturdenkmalen unterschieden.

Naturdenkmale

Naturdenkmale im Gebiet des früheren Burgenlandkreises

Naturdenkmale im Gebiet des früheren Landkreises Weißenfels

Flächennaturdenkmale

Flächennaturdenkmale im Gebiet des früheren Burgenlandkreises

Flächennaturdenkmale im Gebiet des früheren Landkreises Weißenfels

Flächenhafte Naturdenkmale

Flächenhafte Naturdenkmale im Gebiet des früheren Burgenlandkreises

Flächenhafte Naturdenkmale im Gebiet des früheren Landkreises Weißenfels

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete im Burgenlandkreis

Weblinks

Belege 

Burgenlandkreis
!